Ton Thie
Jos Thie
Danny Thie